Impossible Princess (; в Европе был временно переименован в Kylie Minogue; также известен под названием Kylie Minogue 1998) — шестой студийный альбом австралийской певицы Кайли Миноуг. Впервые был выпущен в Японии 22 октября 1997 года на лейбле BMG, а месяцами позже звукозаписывающие компании Mushroom и  осуществили релиз диска по всему миру. Певица выступила композитором и сопродюсером практически всех песен. Ей помогали музыканты и продюсеры , Manic Street Preachers, Дэйв Болл и Роб Дуган.

В музыкальном плане Impossible Princess значительно отличается от предыдущих альбомов Миноуг: на композиции диска оказала влияние революция техно и брит-попа середины-конца 1990-х годов. Пластинка была задумана как экспериментальная запись. В песнях преобладают элементы множества танцевальных стилей, включая трип-хоп, электронику, драм-н-бейс и хаус, а также рок. Кроме того, в некоторых композициях присутствуют элементы  и кельтской музыки. Композиции пластинки сосредоточены на самопознании Миноуг после серии поездок в Азию, Америку и Австралазию, а также повествуют о свободе самовыражения, отношениях и эмоциях.

Отзывы музыкальных критиков и общественности на Impossible Princess разделились по регионам: в Великобритании, Австралазии и Америках альбом оценили по-разному. В ретроспективе диск получил положительные отзывы: многие рецензенты называли его самым недооценённым альбомом Миноуг и хвалили певицу за творческий вклад и сочетание различных стилей на альбоме. Пластинка попала в первую десятку музыкальных чартов Австралии, Великобритании и Шотландии, и вскоре получила платиновый статус в Австралии за  проданных экземпляров. Однако в Европе диск продавался весьма скромно, что привлекло внимание британских СМИ.

В качестве синглов были выпущены композиции: «Some Kind of Bliss», «Did It Again», «Breathe» и «Cowboy Style». Всем им сопутствовал умеренный успех в хит-парадах. В Великобритании и США был также выпущен промосингл «Too Far». После небольшого промотура в 1997 году, Миноуг отправилась в гастрольный тур Intimate and Live Tour, который проходил в городах Австралии и Великобритании в 1998 году. Тур имел коммерческий успех и получил положительные отзывы критиков. После выпуска альбома, многие рецензенты назвали его лучшей студийной работой Миноуг. Диск принёс певице ряд номинаций и был включён в рейтинги лучших альбомов некоторых изданий. Но несмотря на это, Миноуг заявила, что больше никогда не запишет альбом, подобный Impossible Princess.

История создания и запись 

В 1993 году Миноуг подписала контракт на выпуск трёх альбомов с британской звукозаписывающей компанией  и 19 сентября 1994 года выпустила пятый студийный одноимённый альбом. В следующем году, совместно с австралийским музыкантом Ником Кейвом и его группой the Bad Seeds, певица записала композицию «Where the Wild Roses Grow». В то же время Миноуг начала встречаться с французским фотографом  и совершила серию поездок по Северной Америке, Азии и Австралазии в поисках вдохновения для будущей пластинки. Седнауи и Кейв вдохновили её взять творческий контроль над записью следующего альбома. Вскоре певица начала писать стихи для будущих песен. В интервью британскому журналу NME певица рассказала о желании поэкспериментировать с имиджем и звучанием. Она решила поработать с британской продюсерской командой , принимавшей участие в записи её предыдущего альбома.

Если альбом получится, я как будто получу диплом. Я многому научилась, но — если альбом получится — это значит, что я что-то переросла. Я повзрослела. Лучше этого я не могу сейчас сделать. 

Каждое утро Миноуг обсуждала с  из Brothers in Rhythm стихи, которые она написала за ночь, и в октябре 1995 года они начали работать над композициями в . Вскоре, они записали первую совместную песню «You’re the One», которая так и не вошла в финальный трек-лист альбома. Ещё четыре песни («Too Far», «Did It Again», «Limbo» и «Cowboy Style») были записаны на студиях Real World в  (Уилтшир). Кроме того, композиции «Limbo» и «Did It Again» были изданы в их изначальной демоверсии, так как Миноуг посчитала, что в «сыром» виде они звучат гораздо лучше, чем в обработанном.

Симан отметил, что на этот раз Миноуг внесла более значимый вклад в запись пластинки, заявив, что большая часть тематики альбома была придумана из «её собственных идей», и что она с помощью этого опыта хотела вырасти как личность. По словам Миноуг, музыкальное влияние на альбом оказали такие исполнители, как Бьорк, Garbage, Towa Tei и U2, а также The Verve, The Prodigy, The Chemical Brothers и Eels. Изначально пластинка записывалась в стиле электронной танцевальной музыки. Позже, певица начала работать с валлийской группой Manic Street Preachers, и первоначальное звучание стало смешиваться с элементами рока. Это первый альбом Миноуг с живым инструменталом и техникой, которая не использовалась при записи её предыдущих пластинок.

Отдел A&R лейбла Deconstruction не принял участия в записи из-за болезни директора лейбла Пита Хэдфилда. Это побудило Миноуг взять частичный творческий контроль над записью диска. Чтобы помочь в продюсировании альбома, певица присутствовала во время работы  и Симана над альбомом, изучая его композицию, аранжировку и вносимые в песни искажения. В результате она выступила одним из композиторов и продюсеров песен «Too Far», «Breathe» и «Say Hey» вместе с Brothers in Rhythm. Певица сыграла в этих композициях на рояле и синтезаторе. В общей сложности, запись пластинки заняла почти два года. Позже Стив Андерсон рассказывал, что диск записывался так долго «из-за чистого перфекционизма всех творчески вовлечённых лиц».

Музыкальный стиль 

В музыкальном плане Impossible Princess отличается от предыдущих альбомов Миноуг. Стиль композиций охватывает различные жанры танцевальной музыки и в них используется более «экспериментальный» подход. Такие музыкальные издания, как AllMusic, Daily Vault и журнал Slant отнесли альбом к революции техно и брит-попа середины-конца 1990-х годов. Некоторые рецензенты, такие как Ник Левин с сайта Digital Spy и Марсель Андерс из журнала Orkus, назвали Impossible Princess обычным танцевальным альбомом, хотя Андерс также отметил, что некоторые песни имеют сильное «гитарное» звучание. Редактор Pop Cultured Бенс Иллес назвал пластинку «очень мрачным трип-хоп-альбомом», на который повлияли драм-н-бейс, транс и даже джаз и альтернативный рок. Крис Тру в своей рецензии для AllMusic посчитал, что переход Миноуг к более зрелой танцевальной музыке отдалил её от типичного звучания, которое было «уделом девочек-подростков». На пластинке встречаются разнообразные вокальные приёмы: помимо пения и выкриков, в песнях присутствуют сегменты декламации и речитатива. Рецензент журнала Slant Сэл Чинкемани сравнил вокал Миноуг с вокалом американской певицы Мадонны, отметив, что он «не покидает зону её комфорта», но также отметил, что на Impossible Princess Миноуг расширяет свои горизонты.

Бо́льшая часть композиций альбома затрагивают темы самопознания и свободы самовыражения. Первая половина более мрачных в отличие от остальных песен начинается с «хаотичной» композиции «Too Far», выдержанной в стиле драм-н-бейса, в которой Миноуг обсуждает свою паранойю и гнев. Ей пришлось писать эту песню в одном из кафе, чтобы покинуть свой дом в Лондоне, который, по её словам, был заражён «негативом». «Did It Again» — песня в стиле рока со , на написание которой Миноуг вдохновили негативные истории о ней самой, опубликованные британской прессой. В результате Миноуг воспользовалась этим себе во благо, и написала песню так, будто бы она в ней отчитывала себя. Гитарная композиция «I Don’t Need Anyone» не содержит линейного сюжета. По словам Миноуг и лейбла Deconstruction, эта песня была выбрана из четырёх композиций, исследующих разные настроения и истории. «Jump» — единственная узнаваемая песня в стиле трип-хопа с пластинки — советует публике принять её карьеру и личные предпочтения.

Я хотела вложить в этот альбом как можно больше себя. Я писала тексты и раньше, но все они были без риска: просто аккуратно срифмованные слова, и всё. Теперь у меня есть песни, в которых от начала до конца, я не хочу ни одно другое слово, я не хочу убирать ни одно слово. Эта новая гармония, которой у меня раньше не было. Я не то, чтобы избавилась от демонов, но это очень личные песни, чем когда-либо. 

Другие композиции альбома имеют более мягкое звучание. Среди них песня «Some Kind of Bliss», которая стала первым синглом с пластинки. По словам Шона Смита, автора биографии певицы, в композиции используется живой инструментал, и в ней был продемонстрирован печально известный стиль «Инди-Кайли», который вызвал неоднозначную реакцию в Великобритании. Пятый трек «Breathe», написанный в Японии, был назван «чуткой» электронной песней, которая выражает способность Миноуг созерцать и чувствовать себя «очень спокойно» в напряжённой обстановке. Другую электронную композицию «Say Hey» Миноуг назвала «песней для позднего вечера и раннего утра». Стихи к песне, вдохновлённые отношениями с Седнауи, подчёркивают важность общения, хотя сама беседа там подробно не описана. Заключительная песня альбома — «Dreams» — оркестральная поп-баллада, в которой обсуждается упорство Миноуг ломать стереотипы и экспериментировать со своей карьерой.

Остальные композиции пластинки повествуют об отношениях Миноуг с Седнауи. Первым таким треком является «Cowboy Style» — песня в стиле кантри, в которой используются кельтская и племенная перкуссии. Она подробно описывает первую встречу Миноуг с Седнауи, а в её тексте используется метафорический экспериментализм. Однако, на седьмом треке «Drunk», композиции в стиле техно, затронулась тема разочарования. В ней повествуется о том, как Миноуг недовольна отношениями несмотря на то, что «её чувства так сильны к [кому-то]». «Limbo» представляет собой смесь рока, техно и битов драм-н-бейса. Песня была написана в Испании. В ней Миноуг рассказывает, как не попала на встречу, так как из-за проблем с бюрократией ей не удалось покинуть некую страну. Кроме Седнауи, Миноуг также упоминает о встрече с бывшим возлюбленным в композиции «Through the Years», чувствуя себя неуверенно и сомневаясь в этой ситуации. Музыкальные критики Сэл Чинкемани и Майкл Смит сравнили эту песню с синглом Бьорк «Venus as a Boy».

Оформление и название 

Обложка альбома и изображения для буклета были созданы Стефаном Седнауи. На создание обложки фотографа вдохновила поп-культура Франции и Японии, в частности одна из работ Нобуёси Араки, и он пытался использовать в фотографиях аналогичную эстетику. На обложке изображена Миноуг, одетая в голубое мини-платье от Вероники Лерой, а её окружают разноцветные завихренные огни. Так как лейбл Deconstruction хотел выпустить ограниченное издание альбома, Седнауи пришлось сделать ещё одну обложку для этой версии. Для создания трёхмерного пространства и съёмки Миноуг в темноте потребовалось несколько статических камер. Чтобы создать эффект  огней, вращающихся вокруг певицы, Седнауи оделся в чёрный костюм, который полностью скрывал его, поэтому его нельзя увидеть на последнем снимке. «Съёмка была очень сложной, но мы знали, что если сделаем всё правильно, то всё будет потрясающе» — говорила Миноуг.

Название пластинки ссылается на новеллу Билли Чайлдиша 1994 года «Poems to Break the Harts of Impossible Princesses». Экземпляр книги был посвящён Миноуг, но случайно был передан Нику Кейву, который вскоре передал его певице. Она вспоминала, что лишь посмотрев на название книги, она говорила: «Это же обо мне». Также она считала, что стихи вкратце описывали её жизненный этап, на котором она тогда находилась. Кроме того, название альбома было использовано в припеве песни «Dreams»: «Всё это мечты невозможной принцессы». Смерть Дианы, принцессы Уэльской, 31 августа 1997 года, заставила Миноуг и Deconstruction отложить релиз диска. Несмотря на то, что тираж альбома с напечатанным названием был готов в середине года, они посчитали первоначальное название «бесчувственным». Также, посчитав, что название было бы неуместным, Миноуг и её руководство пришли к взаимному согласию выпустить пластинку в Европе под названием Kylie Minogue, то есть назвать его так же, как и альбом 1994 года. Однако, после проведения ремастеринга и переиздания пластинки, 23 мая 2003 года в этих регионах она была выпущена под оригинальным названием.

Продвижение и релиз 

Изначально лейбл Deconstruction планировал выпустить альбом в январе 1997 года, но релиз был перенесён на май. Затем было принято решение выпустить диск в сентябре, но релиз снова перенесли. Из-за постоянных задержек релиза компания Mushroom Records выпустила песни «Some Kind of Bliss», «Too Far», «Say Hey», «Limbo», «I Don’t Need Anyone» и «Did It Again» на специальном компакт-диске, и все эти шесть композиций были выпущены радиосинглами в Австралии и Новой Зеландии. В связи с задержкой европейского релиза из-за смерти Дианы, принцессы Уэльской, Deconstruction организовал подобную промокампанию, и выпустил другие шесть песен на компакт-кассете.

22 октября 1997 года компания BMG выпустила японское издание альбома, в которое вошёл бонус-трек «Tears». Это издание было выпущено с лентикулярной обложкой и четырьмя дополнительными карточками с фотографиями с фотосессии в буклете. В этом же месяце пластинка была выпущена на CD и аудиокассетах в России и Польше. В итоге стандартное издание Impossible Princess вышло в Австралии, Новой Зеландии и Японии в начале января 1998 года, а в марте того же года — в Европе и Великобритании. В следующем месяце лейбл BMG выпустил альбом в Малайзии на кассетах, а на Тайване вышло стандартное издание с новой обложкой. Также Deconstruction планировал выпустить Impossible Princess в Северной Америке, но из-за коммерческого провала диска лейбл отложил эту идею. Спустя пять лет после релиза лейблом Festival Mushroom был осуществлён ремастеринг альбома, и переиздание вышло в Австралии и Новой Зеландии. Компания BMG также выпустила новую версию пластинки в Европе и Великобритании на двух дисках: в первый вошли композиции из оригинального трек-листа, а во второй — ремиксы и три ранее неизданные песни.

Тур и выступления 

В марте 1998 года Миноуг и Deconstruction организовали вечеринку, посвящённую выпуску альбома, в британском . Также, в октябре 1997 года состоялся небольшой концертный тур, в рамках которого Миноуг выступила с концертами в Австралии, Новой Зеландии и Гонконге. Это были первые выступления певицы в Новой Зеландии и Гонконге. Затем концерты продолжились в Норвегии, Дании и Нидерландах. Кроме того, Миноуг принимала участие в различных телевизионных программах для продвижения синглов с альбома, среди которых были британские телешоу Top of the Pops и «Британская национальная лотерея». Однако, в связи с тем, что диск на тот момент не был выпущен в Великобритании и «продавался лучше» в Австралии, Миноуг исполнила несколько композиций в телевизионных шоу у себя на родине, включая , а также выступала на австралийском MTV. Хотя она не исполняла обычных песен, не выпущенных синглами, она поддержала выпуск альбома выступлением на праздновании Марди Гра в Сиднее, где исполнила песню «Better the Devil You Know» и кавер на композицию Леонарда Бернстайна «Somewhere».

В мае 1998 года Миноуг объявила о гастрольном туре Intimate and Live Tour, который начался 2 июня того же года в Мельбурне. Сначала она хотела завершить тур 4 июля в том же Мельбурне, но из-за высокого спроса в Англии певица дала там три дополнительных концерта. Тур получил положительные отзывы критиков, которым понравилась идея небольшого концертного шоу. Они также похвалили Миноуг за её вокальное исполнение и харизму. Каждый австралийский концерт проходил перед -й аудиторией, и тур был признан австралийскими СМИ коммерчески успешным. В завершение промоушена альбома гастрольном туром 30 ноября 1998 и 23 июля 2003 года был выпущен концертный альбом и DVD Intimate and Live, в который вошли съёмки с концерта в театре Сиднея .

Синглы 
Первым синглом с Impossible Princess стала композиция «Some Kind of Bliss», выпущенная 8 сентября 1997 года. Первоначальные отзывы критиков на эту песню были смешанными: многие рецензенты выразили неоднозначное отношение к переходу Миноуг к рок-музыке, однако, ретроспективные отзывы были более положительными, и композицию назвали «потерянной классикой». Сингл попал в топ-40 чартов Австралии и Великобритании, а также добрался до 46-й позиции новозеландского чарта синглов. Таким образом, «Some Kind of Bliss» стал последним синглом Миноуг в 1990-х, попавшим в чарт Новой Зеландии. Вторым синглом стала песня «Did It Again», выпущенная 24 ноября 1997 года. Композиция получила более положительные отзывы критиков и была успешнее в чартах Австралии и Великобритании, чем предыдущий сингл. Песня попала в топ-20 обеих стран, и получила золотой статус в Австралии за  проданных экземпляров.

Третий сингл с альбома, «Breathe», вышел 9 марта 1998 года. Сингл добрался до 23-й строчки австралийского хит-парада и попал в топ-20 британского чарта. Четвёртый и последний сингл с пластинки, «Cowboy Style», вышел в Австралии 5 октября 1998 года. Этот сингл не был выпущен в Великобритании, так как Миноуг вскоре покинула лейбл Deconstruction. Из-за ограниченного количества форматов, на которых был издан сингл, композиция провела всего лишь неделю на 39-й строчке австралийского хит-парада. Единственный промосингл с альбома, «Too Far», изначально должен был стать главным синглом, но его релиз отменили. Композиция была издана в Великобритании и США на 12-дюймовом виниле, в который вошли две песни, но в чарты этих стран не попала.

Реакция критиков 

Отзывы критиков на Impossible Princess разделились по регионам: в Великобритании, Австралазии и Америках альбом оценили по-разному. Бен Уиллмот из британского журнала NME поставил диску четыре балла из десяти, раскритиковав продюсирование Джеймса Дина Брэдфилда, и назвал Миноуг «самозванкой» за использование новых жанров, которые в корне отличаются от её предыдущей работы. Аналогично, такие журналы, как Music Week и Q раскритиковали пластинку за однообразие, хотя в Music Week отметили улучшение вокальных способностей и диапазона Миноуг.

Австралийские и американские СМИ в целом положительно отозвались об альбоме. Джон Манган из австралийской газеты The Age высоко оценил разнообразие стилей и навыки написания песен Миноуг, прокомментировав, что «Impossible Princess звучит как надо и представляет собой ещё один шаг в правильном направлении». Рецензент из журнала  оценил звучание диска, отметив, что «в вокальном плане Кайли никогда не пела лучше или более по-человечески. Она здесь крайне самобытна». В заключение рецензии в журнале написали, что «Impossible Princess — самая лучшая, самая полноценная работа в её карьере». Кэмерон Адамс в своей рецензии для газеты Herald Sun назвал Impossible Princess лучшим альбомом недели. Он отдал предпочтение синглам, назвав их лучшими композициями пластинки, но также отметил, что «всё же Impossible Princess — самый лучший, модный, наиболее личный поп-альбом, который она всегда угрожала выпустить». Майкл Дуайер в рецензии для австралийской газеты  выделил «танцевально-клубные» треки и высказал мнение, что «из-за разнообразия стилей и продюсеров на Impossible Princess сложно сказать, за кем наблюдается прогресс, но он, безусловно, есть». Ларри Флик из американского журнала Billboard назвал альбом «ошеломляющим», и отметил, что «для крупной звукозаписывающей компании, обладающей проницательностью и энергией, представляется редчайшая возможность выпустить пластинку в США…».

Ретроспективные отзывы, особенно в странах Европы и Австралазии, были более положительными. Крис Тру с сайта AllMusic назвал альбом «чертовски хорошей пластинкой», и посчитал, что другие рецензенты были неправы, критикуя его в годы релиза. Он также отметил, что «в отличие от ранней работы Миноуг, этот альбом звучит лучше и естественнее. Её навыки написания песен намного продвинулись, и Impossible Princess фактически сливается в единый поток». Сэл Чинкемани поставил диску четыре звезды и был впечатлён тем, «насколько пластинка получилась личной и цельной», посчитав, что «это альбом исполнителя, желающего рисковать, а не поп-королевы, беспокоящейся о сохранении её короны». Чинкемани поместил Impossible Princess в список 50 ключевых поп-альбомов по версии журнала. Ник Левин с британского сайта Digital Spy также поставил альбому четыре балла из пяти, похвалив сочетание жанров и вклад Миноуг в создание пластинки. Несмотря на то, что он отметил недостаток коммерческой привлекательности диска, в заключение он назвал его «смелым, вызывающим и всегда как минимум удивляющим: это ключевой фрагмент в более сложной чем вы думаете картинке-загадке — музыкальной карьере Миноуг». Эван Соуди с сайта PopMatters, в рецензии к десятому альбому Миноуг X (2007), прокомментировал: «Если у вас всё ещё сохранился экземпляр поддержанного Maniac Street Impossible Princess, то у вас один из самых сумасшедших, чертовски замечательных когда-либо выпущенных данс-поп-альбомов».

Коммерческий успех 

Impossible Princess был успешен в австралийском альбомном чарте. 25 января 1998 года пластинка дебютировала на четвёртой позиции. Таким образом, Impossible Princess стал альбомом австралийской исполнительницы, совершившим такой высокий дебют в чарте в течение года. Диск оставался на восьмой строчке в течение второй и третьей недели, а на четвёртой покинул первую десятку чарта. К 26 апрелю альбом провёл 14 недель в чарте и находился на 48-й позиции перед тем как покинуть хит-парад. Во время продвижения альбома живыми выступлениями, наряду с объявлением о гастрольном туре, Impossible Princess вернулся в чарты 10 мая под номером 40. Во время гастролей Миноуг с концертной программой Intimate and Live Tour в июне, альбом вернулся в первую десятку чарта, и находился там три недели с июня по июль. В общей сложности диск провёл 35 недель в первой пятидесятке хит-парада, продержавшись в этом чарте дольше всех других альбомов певицы до выпуска её следующего альбома Light Years, находившегося в первой пятидесятке 41 неделю. Физические продажи диска в Австралии составили  экземпляров, за что ему был присвоен платиновый статус.

В музыкальных чартах Великобритании и Шотландии пластинка была менее успешна. В британском альбомном чарте она дебютировала на десятой строчке. Это был третий по удачности дебют в хит-параде той недели. На следующей неделе диск опустился до 22-й позиции, затем до 41-й. Перед тем как покинуть чарт, альбом занимал 70-ю строчку. Однако, в начале мая 1998 года он вернулся в хит-парад под номером 91. В шотландском альбомном чарте диск дебютировал на десятой позиции, так же, как и в британском хит-параде. Британские издания сообщили, что по продажам это худший альбом Миноуг в Великобритании и Европе. Было отмечено, что виной тому послужила слабая рекламная кампания: певица мало гастролировала с ним и почти не давала живых выступлений; релиз постоянно задерживали, а название — меняли. Через год после выпуска альбома радиостанция UK Virgin Radio высмеяла низкие продажи диска, заявив: «Мы решили помочь Кайли улучшить свои альбомы и запретили их».

Наследие 

Impossible Princess часто называют наиболее личной и экспериментальной работой Миноуг, а также диск являлся единственным альбомом певицы, где она выступила композитором и сопродюсером почти всего материала до выпуска Golden в 2018 году. Несмотря на это, Миноуг назвала период выпуска альбома самым неудачным в своей карьере. Певица прокомментировала, что если бы она записала ещё один альбом личных песен, то он бы рассматривался ею как вторая часть Impossible Princess. Она пообещала больше не выпускать подобную пластинку, так как, по её мнению, она будет «так же раскритикована». В 2015 году Миноуг подтвердила, что больше никогда не запишет подобный Impossible Princess альбом.

В период коммерческого релиза альбом находился под пристальным вниманием британской общественности, которая не оценила переход певицы к инди и электронике. Майкл Смит из Daily Vault заметил сходство текстов песен и музыки Impossible Princess с альбомом Мадонны Ray of Light (1998), но посчитал, что диск Миноуг «незаслуженно обидели». Давний друг Миноуг  высказал мнение, что причиной коммерческого провала альбома в Великобритании отчасти стал недостаток рекламы и менеджмента со стороны лейбла Deconstruction. Из-за этого Миноуг в декабре 1998 года решила прекратить сотрудничество с Deconstruction и BMG. Подписав в 2000 году контракт с лейблом Parlophone, Миноуг выпустила альбом Light Years, который был хорошо воспринят как публикой, так и музыкальными критиками. Тим Джонзе из газеты The Guardian посчитал, что Light Years спас её карьеру, а Майкл Паолетта из журнала Billboard отметил, что Impossible Princess — самый недопонятый альбом Миноуг.

Тем не менее, такие издания как, , Slant и Faster Louder включили Impossible Princess в рейтинги самых недооценённых альбомов. Кроме того, в 1998 году диск принёс певице первую номинацию в категории «» на премии ARIA Music Awards, но уступил альбому группы  . Пластинка также была представлена в номинации «Лучший поп-альбом», а сама Миноуг номинировалась как «Лучший музыкант», но в обеих номинациях победила певица Натали Имбрулья. В следующем году Миноуг была номинирована в категории «Лучшая исполнительница», а композиция «Did It Again» — в категории «Сингл года». Лариса Дубецки из газеты The Age посчитала, что Impossible Princess стал одним из ключевых переосмыслений образов в карьере Миноуг.

Список композиций 

Примечания
  означает сопродюсера
  означает дополнительного продюсера
  означает продюсера, не указанного в кредитах альбома

Дополнительные релизы
  (1998) — мини-альбом, в который вошли песни «Tears» (би-сайд с сингла «Did It Again») и «Love Takes Over Me» (би-сайд с сингла «Some Kind of Bliss»), а также ранее неизданная композиция с Impossible Princess «Take Me with You». Other Sides вышел вместе с альбомом Impossible Princess в Австралии в HMV.
  (1998) — мини-альбом, в который вошли две неизданные песни с Impossible Princess, одна неизданная песня с Kylie Minogue и три концертных трека. Live and Other Sides вышел вместе с альбомом Impossible Princess в Австралии в HMV, но по определённым причинам был изъят, и вместо него был издан Other Sides.
 Mixes (1998) — ремиксовый альбом, в который вошли ремиксы на синглы альбома. Был выпущен в Великобритании.
 Impossible Remixes (1998) — австралийский релиз Mixes.
 Hits+ (2000) — сборник, в который вошли несколько песен и три неизданные композиции с альбома. Был выпущен в Европе.
 Confide in Me (2001) — сборник, в который вошли несколько песен с альбома. Был выпущен в Великобритании и Европе.
  (2004) — сборник, в который вошли несколько песен с альбома. Также имеются три клипа на синглы пластинки. Был выпущен в Европе и Азии.
  (2007) — сборник, в который вошли несколько песен с альбома. Был выпущен в Великобритании.

Участники записи 
Информация адаптирована из буклета альбома Impossible Princess.

 Кайли Миноуг — основной вокал, бэк-вокал, синтезатор, продюсирование, слова и музыка к песням
  — программирование ударных, рояль, гитара, Хаммонд B3
 Дэйв Болл — продюсирование
 Джини Болл — аранжировка струнных
  — труба
 Джефф Берд — гитара
 Грэг Бон — гитара
 Джеймс Дин Брэдфилд — бас, гитара, продюсирование
 Алан Бреммер — инжиниринг, микширование, продюсирование
  — продюсирование
 Ливингстоун Браун — бас
 Джей Бернетт — со-продюсирование
 Саймон Кларк — флейта, саксофон
 Роб Дуган — продюсирование
  — перкуссия
  — продюсирование, аранжировка струнных
  — арт-директор
 Джонни Харди — скрипка
 Салли Герберт — струнные, аранжировка струнных
 Богислав Костецки — скрипка
 Питер Лэйл — альт
 Санни Лизик — инжиниринг
 Родди Лоример — труба
 Мартин Лавдэй — виолончель
 Ричард Лоу — микширование, инжиниринг
  — аранжировка струнных
 Шон Мур — ударные
 Ник Насмит — клавишные, аранжировка струнных
 Клэр Орслер — аранжировка струнных
 Жоселин Пук — аранжировка струнных
 Тим Сандерс — саксофон
  — фотографирование
 Стив Сидельник — ударные, перкуссия
 Нил Сидуэлл — тромбон
 Энн Стефенсон — аранжировка струнных
 Инго Ваук — продюсирование
 Стив Уолтерс — бас
  — оркестр, скрипка
 Пол Райт — инжиниринг

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

История релиза

Примечания 

Альбомы Кайли Миноуг
Альбомы Mushroom Records